.us () — национальный домен верхнего уровня для США. 

Спонсирующие организации: NeuStar, Inc. Loudon Tech Center. URL для регистрационных сервисов: http://www.nic.us. WHOIS Server: whois.nic.us.

Домены второго уровня 
Каждому североамериканскому штату (государству) федерации соответствует свой домен второго уровня:

 .ak.us: Аляска
 .al.us: Алабама
 .ar.us: Арканзас
 .az.us: Аризона
 .ca.us: Калифорния
 .co.us: Колорадо
 .ct.us: Коннектикут
 .de.us: Делавэр
 .fl.us: Флорида
 .ga.us: Джорджия
 .hi.us: Гавайи
 .ia.us: Айова
 .id.us: Айдахо
 .il.us: Иллинойс
 .in.us: Индиана
 .ks.us: Канзас
 .ky.us: Кентукки
 .la.us: Луизиана
 .ma.us: Массачусетс
 .md.us: Мериленд
 .me.us: Мэн
 .mi.us: Мичиган
 .mn.us: Миннесота
 .mo.us: Миссури
 .ms.us: Миссисипи
 .mt.us: Монтана
 .nc.us: Северная Каролина
 .nd.us: Северная Дакота
 .ne.us: Небраска
 .nh.us: Нью-Гэмпшир
 .nj.us: Нью-Джерси
 .nm.us: Нью-Мексико
 .nv.us: Невада
 .ny.us: Нью-Йорк
 .oh.us: Огайо
 .ok.us: Оклахома
 .or.us: Орегон
 .pa.us: Пенсильвания
 .ri.us: Род-Айленд
 .sc.us: Южная Каролина
 .sd.us: Южная Дакота
 .tn.us: Теннесси
 .tx.us: Техас
 .ut.us: Юта
 .va.us: Виргиния
 .vt.us: Вермонт
 .wa.us: Вашингтон
 .wi.us: Висконсин
 .wv.us: Западная Виргиния
 .wy.us: Вайоминг

Территории и округа 

 .as.us: Американское Самоа
 .dc.us: Округ Колумбия
 .gu.us: Гуам
 .pr.us: Пуэрто-Рико
 .vi.us: Виргинские острова

Другие административные домены второго уровня 

 .dni.us: национальные институты
 .fed.us: федеральное правительство (как альтернатива .gov)
 .isa.us: международные организации
 .kids.us: домен для детей в возрасте до 13 лет
 .nsn.us: домен американских индейцев.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .us на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня